KingHost é uma empresa brasileira de soluções digitais voltadas para profissionais de tecnologia e empreendedores, referência em hospedagem de sites. 

A KingHost oferece um portfólio de até 50 serviços de internet, utilizando painel próprio e servidores localizados no Brasil. São soluções voltadas para empreendedores, como hospedagem de sites, webmail, loja virtual, criador de sites, servidores cloud e ferramentas de marketing digital; como também opções para desenvolvedores e agências digitais, revenda de hospedagem, VPS entre outros serviços voltados para profissionais de internet.

História 
Fundada em 2006, em Porto Alegre (RS), por Juliano Primavesi, a KingHost nasceu oferecendo painel próprio aos clientes. Em 2008, migrou para o primeiro prédio comercial, onde observou seu crescimento enquanto empresa acontecer. Foi ainda em 2008 que a KingHost foi pioneira no uso de servidores SSD aos seus clientes. 

Em 2009, para atender uma porção considerável de usuários de internet que tinham problemas de resolução de DNS com seus provedores de acesso, a KingHost Lançou o projeto GigaDNS, um serviço de DNS público com mais segurança e velocidade.

Com o passar dos anos, a KingHost foi crescendo, acompanhando atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias e novas linguagens, mantendo atualizações constantes em no painel próprio, disponibilizado aos clientes, bem como dos demais serviços. Em 2012, a KingHost foi também pioneira ao disponibilizar 100% dos seus servidores prontos para a tecnologia IPV6 no Brasil. Ainda em 2012, adquiriu o provedor de internet via rádio ProcessaNet, e lançou a Giga Internet.

Foi também em 2012 que a KingHost realizou o primeiro Conexão KingHost, evento que se tornou anual a partir deste ano sendo trabalhado atualmente com duas principais verticais: marketing digital e empreendedorismo. No entanto, anos seguintes, o evento também abordou palestras com a temática de desenvolvimento e programação. O evento passou a ser online e totalmente gratuito a partir de 2016. 

Em 2018, a KingHost realizou a venda do provedor Giga Internet.

A KingHost sempre investiu esforços para construir o melhor ambiente possível para que os funcionários possam se sentir acolhidos e livres para ser quem são. Por isso, em 2019, criou o Comitê de Inclusão e Diversidade, sendo destaque na mídia impressa, online e televisiva.

Em 2019 a KingHost atualizou seu propósito, que passou a ser “simplificar o uso da tecnologia para construir parcerias incríveis”. Também foi o ano em que a KingHost ingressou no grupo Locaweb.

Entre as várias iniciativas que colocaram o propósito da empresa em prática, em 2020 foi lançado o reality show “Simplifica”, produzido pela KingHost.

Entendendo que a identidade visual precisava de uma atualização para estar alinhada ao novo propósito, em 2021 a KingHost lançou sua nova marca. Mais simples e inclusiva, a nova marca traduz melhor o novo propósito e seu novo posicionamento.

GPTW - Great Place to Work 
Desde 2015 a companhia participa da pesquisa GPTW em âmbito nacional, tendo sido reconhecida logo no primeiro ano de participação, como 24º melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul e 71º em Tecnologia dentre empresas de TI de porte médio (de 100 a 999 funcionários) de todo o Brasil. 

Fonte: Ranking GPTW

Cronologia 
 2006 - Fundação da empresa.
2008 - KingHost é pioneira no uso de servidores SSD no Brasil.
2009 - É Lançado o Projeto GiGa DNS, Buscando melhorar a conexão de usuários brasileiros a internet.
2010 - KingHost expande seu escritório.
 2012 - Lançamento do Conexão KingHost.
 2012 - Lançamento do provedor Giga Internet
 2012 - KingHost disponibiliza 100% dos seus servidores prontos para tecnologia IPV6 no Brasil.
2013 - KingHost alcança marco simbólico de 50 mil clientes.
2014 - Conexão KingHost é realizado em 3 capitais do Brasil (Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife).
 2014 - Passa a constar no ranking das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em TI e Telecom, do GPTW 
2015 - SEO Certo passa integrar portfólio de produtos.
2016 - SSL Let's Encrypt e Node.JS entram no portfólio de produtos.
2016 - Criação do KingCode, o código de valores da KingHost.
2016 - Hospedagem WordPress especializada entra no portfólio de produtos.
2016 - MongoDB passa a integrar portfólio de produtos.
2016 - Node.JS entra para portfólio de produtos.
2019 - KingHost cria Comitê de Inclusão e Diversidade.
2019 - KingHost ingressa no grupo LocaWeb.
2020 - Exchange e VPS entram para o portfólio de produtos.
2021 - Redesign de marca da KingHost.

Ligações externas 
 

Empresas de informática do Brasil
Empresas de Internet
Empresas do Rio Grande do Sul